Banca ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Banca (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Banca (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Gara Banca, Dorf im Kreis Vaslui

 in Frankreich:
 Gemeinde Banca in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Banca (Pyrénées-Atlantiques)

Siehe auch:
 Banka